Для старшей серии GP2, смотрите GP2 в сезоне 2008.

Сезон 2008 GP2 Asia был первым гоночной серии сезоном GP2 Asia. Он стартовал 25 января в Дубае, ОАЭ и завершился 12 апреля апреля там же. Ромен Грожан стал чемпионом, вместе со своей командой, ART Grand Prix, взяв кубок конструкторов, несмотря на то что его напарник Стивен Джелли не набрал ни одного очка.

Команды и пилоты

Календарь 2008

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания
‡ Лука Филиппи был дисквалифицирован, после того как стюарды узнали что шины на его болиде были предназначены для Хироки Ёсимото.

Ссылки

Сезоны азиатского чемпионата GP2
GP2 Asia